La didascalie des apôtres est un texte chrétien du  qui condamne plusieurs hérésies apparues à l'époque du concile de Jérusalem. 
 Une didascalie est, dans le texte d'une pièce de théâtre ou le scénario d'un film, une indication de jeu ou de mise en scène rédigée par l'auteur à destination des acteurs ou du metteur en scène.
 Didascalies est le nom d'une maison d'édition dirigée par Marc Liebens.